Nishiebara (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Okayama: Nishiebara (Okayama) (heute: Ibara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Nishiebara (Han)